Bena quercana är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1776. Bena quercana ingår i släktet Bena och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trågspinnare
quercana